Aghavnadzor kan syfta på följande platser:

Armenien 

 Aghavnadzor (ort i Armenien, Vajots Dzor), 
 Aghavnadzor (ort i Armenien, Kotajk), 
 Aghavnadzor (vattendrag), Vajots Dzor, 

Robotskapade Armenienförgreningar